Номос (, nomós; мн. ч. νομοί, nomoí), также ном ():

 Номос — в эллинистическом Египте административная единица.
 Номос (Номархия) — ныне упразднённые 16 административных единиц Греции.
  — бог законов, постановлений и указов в Древней Греции.

См. также 
 Номос земли
 НОМОС-БАНК
 Ном
 Префектура

Примечания